Příjmení Stloukal, přechýleně Stloukalová, nosí více osobností:

 Jan Stloukal (1912–?) – český fotbalista
 Jan Stloukal (1942) – český fotbalista
 Karel Stloukal (1887–1957) – český historik, archivář a redaktor
 Milan Stloukal (* 1931) – český antropolog, ředitel Národního muzea
 Miloš Stloukal (* 1945) – český fotbalista
 Petr Stloukal (* 1993) – český lední hokejista
 Vilém Stloukal (?–1943) – český fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení